Birutė bzw. Birute steht für:
 Birutė (Kaunas), Stadtteil von Kaunas
 Birutė (Klaipėda), Stadtteil von Klaipėda (Memel)
 (212977) Birute, Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 212501 bis 213000

Birutė ist der Name folgender Personen:
 Birutė (Großfürstin) († 1382), zweite Ehefrau von Kęstutis, Großfürst von Litauen